Скобка може да се отнася за:
 Скобата, препинателен знак; пунктуация.
 Функцията скобка, математическа функция; тези скоби също са познати като Гаусовите скоби.